Rowena (Australië), een plaats in de Australische deelstaat New South Wales
Rowena (Canada), een plaats in de Canadese provincie New Brunswick
Rowena (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Rowena (Kentucky), een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
Rowena (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Rowena (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Rowena (Oregon), een plaats in de Amerikaanse staat Oregon
Rowena (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
Rowena (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas

en
Rowena Blankestijn, een Nederlands voetbalster
Rowena King, een Britse actrice
Rowena Ravenklauw, een personage uit de Harry Potter-series
Rowena Rikkers, bekend als het meisje van Nulde